Rune Eriksen (aka Blasphemer) (Oslo, 13 de janeiro de 1975) é um músico norueguês, que se tornou conhecido pelo seu trabalho como guitarrista da banda Mayhem, que deixou em 2008. Já tocou nas bandas In Silence,  Ava Inferi, Nader Sadek, Mezzerschmitt e Amicus. Actualmente é membro da banda Aura Noir.

Durante sua carreira já usou os modelos de guitarra BC Rich Warlock e Ibanez RG Prestige

Discografia

Aura Noir
1996 - Black Thrash Attack
1998 - Deep Tracts of Hell
2004 -  The Merciless 
2008 -  Hades Rise 
2012 -  Out to Die

Mayhem
1997 - Wolfs Lair Abyss (EP)
1999 - Mediolanum Capta Est (ao vivo)
2000 - A Grand Declaration of War
2001 - Live in Marseille (ao vivo)
2004 - Chimera
2007 - Ordo Ad Chao

Mezzerschmitt 

2002 - Weltherrschaft

Ava Inferi
 2006 - Burdens
 2007 - The Silhouette
 2009 - Blood of Bacchus

Nader Sadek 

 2011 - In the Flesh
 2013 - Living Flesh

Ligações externas
Site Oficial da banda Ava Inferi

Guitarristas da Noruega
Guitarristas de heavy metal
Membros do Mayhem